Восточный Белитунг () — один из двух округов острова Белитунг, в провинции Банка-Белитунг, Индонезия. Административный центр — Манггар. Население — 109 285 чел. (2010).

География 
Округ занимает восточную половину острова Белитунг. На севере округ омывается водами Южно-Китайского моря, на юге — Яванского моря, на востоке — пролива Каримата. На западе граничит со вторым округом острова — Белитунгом.

Общая площадь, занимаемая округом — 2506, 91 км².

Административное деление и население 
Округ был создан 25 февраля 2003 года.

В административном плане округ делится на 7 муниципалитетов (с 2009 г., ранее состоял из 4 муниципалитетов):

 Манггар
 Гантунг
 Келапа Кампит
 Денданг
 Симпак Песак
 Симпак Ренгьянг
 Дамар

Распределение населения по муниципалитетам выглядит следующим образом (до административной реформы, изменившей границы муниципалитетов округа):

По данным на сентябрь 2010 года, общая численность населения округа составляла 109 285 человек.

Экономика 
Промышленность в округе представлена предприятиями самого разной величины — от крупных промышленных до мелких кустарных. Преобладают агропромышленный сектор, рыболовство (в том числе, морского окуня), аквакультура, вылов морепродуктов, заготовка креветок, крабов, плантационное хозяйство (каучук, кофе, кешью, гвоздика, кокос, сахар и перец). Развито производство пальмового масла (664,13 т в 2011 г., перец — 803,79 т). Растёт урожайность риса: если в 2009 г. было собрано 2479,5 т, то в 2010 г. — 3174,3 т. Скотоводство: коровы, буйволы, козы и свиньи — в 2010 году их соответственно насчитывалось 1242, 338, 443 и 190 голов.

В Восточном Белитунге ведётся добыча кварца.

Округ является привлекательным местом для туризма благодаря тёплому морю с кристально чистой водой, пляжам и коралловым рифам. В ряде районов лес подступает прямо к морю. Местные жители и гостиницы предоставляют услуги для семейного отдыха. К активно посещаемым туристами местам относятся Буронг и Букит-Бату, а также озеро Мемпаяк, расположенное на полпути между двумя райцентрами острова — Манггаром и Танджунгпанданом.

Работает музей. В туристических местах можно приобрести сувениры, а также угоститься блюдами туземной кухни.

Ещё одной достопримечательностью является буддийский храм.

В литературе 
О своей детской жизни в Восточном Белитунге в книге «Хранители радуги» () рассказывает индонезийский писатель  (родился в муниципалитете Гантунг).

Примечания 

Округа провинции Банка-Белитунг